Torque peut évoquer :

 un torque est un collier traditionnel celte ;
 Torque, la route s'enflamme est un film américain réalisé par Joseph Kahn en 2004 ;
 Torque est un groupe de musique jouant du metal ;
 Torque est un moteur de jeu ;
 Torque est un gestionnaire de batch ;
 Torque est un fabricant britannique de pneumatiques.

Anglicisme
 Le torque est un anglicisme pour simplifier le Moment d'une force et pour le Couple (physique) de plusieurs moments de forces. Il est le plus souvent utilisé au sein de l'équation puissance (chevaux) = torque (Newton-mètres) x rotation (tours-minute), ce qui peut donner des simplifications du type : Reprise (secondes sans changer de rapport de boite de vitesse) = torque / masse (en réalité masse x aérodynamique x frottement des pneumatiques). Ainsi le torque est défini par son inventeur : « It is better to use a term which treats this action as a single definite entity than to use terms like "couple" and "moment," which suggest more complex ideas. ».